Кубок наследного принца Саудовской Аравии по футболу 2004/2005 годов — 30-й розыгрыш Кубка наследного принца.

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Статистика на сайте goalzz.com
 Статистика на сайте rsssf.com

2004/2005
Спорт в Саудовской Аравии в 2005 году
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 2004 году
Футбол в Азии в 2004 году